William Sherwin peut faire référence à :
 William Sherwin (1607?-1687?), ecclésiastique anglais
 William Sherwin (1645?-1709?), graveur anglais
 William Sherwin (colon australien) (1763-1822)
 William Sherwin (joueur de cricket) (1839-1873), joueur de cricket anglais

Homonymie de personnes